

Cinema 
 The Masqueraders – film del 1908
 The Masqueraders – film del 1911
 The Masqueraders – film del 1912
 The Masqueraders – film del 1913
 The Masqueraders – film del 1915 diretto da James Kirkwood
 The Masqueraders – film del 1915 diretto da Joseph A. Golden

Letteratura 
 Masquerade (The Masqueraders) – romanzo di Georgette Heyer del 1928

Pagine correlate 
 The Masquerader